Anter ist der Familienname folgender Personen:
 
 Musa Anter (1920–1992), kurdischer Schriftsteller und Intellektueller
 Natalie Anter (* 1980), italienische Softballspielerin

Anter ist eine veraltete Bezeichnung 
 für männliche Enten aus der Familie der Entenvögel